Long Branch kan syfta på:
Long Branch, New Jersey – ort i USA.
Long Branch, Pennsylvania – ort i USA.